Monacanthidae é uma família de peixes da ordem Tetraodontiformes.

Gêneros 
 Gênero Acanthaluteres
 Gênero Acreichthys
 Gênero Aluterus
 Gênero Amanses
 Gênero Anacanthus
 Gênero Brachaluteres
 Gênero Cantherhines
 Gênero Cantheschenia
 Gênero Chaetodermis
 Gênero Colurodontis
 Gênero Enigmacanthus
 Gênero Eubalichthys
 Gênero Lalmohania
 Gênero Meuschenia
 Gênero Monacanthus
 Gênero Nelusetta
 Gênero Oxymonacanthus
 Gênero Paraluteres
 Gênero Paramonacanthus
 Gênero Pervagor
 Gênero Pseudalutarius
 Gênero Pseudomonacanthus
 Gênero Rudarius
 Gênero Scobinichthys
 Gênero Stephanolepis
 Gênero Thamnaconus

Tetraodontiformes